Никсон Киплимо Чепсеба — кенийский легкоатлет, который специализируется в беге на 1500 метров. Победитель Бриллиантовой лиги IAAF 2011 года. Серебряный призёр чемпионата Африки среди юниоров 2009 года с результатом 3.37,63. На олимпийских играх 2012 года занял 11-е место. Победитель мемориала Фанни Бланкерс-Кун 2012 года. В 2011 году выиграл Мировой класс в Цюрихе, показав результат 3.32,74. 20 июля 2012 года на соревнованиях в Монако установил личный рекорд 3.29,77 — это 19-е место в списке самых быстрых бегунов на этой дистанции.

Тренируется у Патрика Санга.

Достижения 
Бриллиантовая лига
 2013  DN Galan — 3.34,05
 2013  Zürich Weltklasse — 3.33,15

Ссылки 
 
Бегуны на средние дистанции Кении
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года